GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) ist ein Teilprotokoll des Generic Attribute Registration Protocol (GARP), das sich mit dem Management von Multicast-Verbindungen befasst. GMRP ist in IEEE 802.1p genormt und erlaubt es Ethernet-Hosts und -Switches, die Weiterleitung von Multicast-Nachrichten auf dem OSI-Layer 2 zu steuern.

GMRP ist ein Layer-2-Netzwerk-Protokoll, womit es MAC-Multicasts behandelt. Ein Host meldet sich für eine Multicast-Adresse an oder ab. Dementsprechend leitet der verwaltende Switch entsprechende Multicasts an ihn weiter oder nicht. Dadurch wird die Ausbreitung von Multicasts eingedämmt, was die Netzlast reduziert.

Siehe auch 
 IGMP (konkurrierendes, erfolgreicheres Protokoll, welches auf dem OSI-Layer 3 arbeitet)
 IEEE 802.1D (dort ist GARP und GMRP genormt); auch: IEEE 802.1p
 IEEE 802.1ak (dort ist das neuere MMRP genormt, welches GMRP ablösen soll)

Weblinks 
 Vorlesungsskript "Bussysteme" (PDF; 967 kB)
 Freies Testtool "MultiCastor"

Netzwerkprotokoll (Sicherungsschicht)
Abkürzung